Laplante oder LaPlante ist der Familienname folgender Personen:

 Courtney LaPlante (* 1989), US-amerikanische Sängerin
 Deby LaPlante (* 1953), US-amerikanische Hürdenläuferin
 Darryl Laplante (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Travis Laplante, US-amerikanischer Musiker und Komponist

Siehe auch:
 La Plante